Которская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Которская волость (Жиздринский уезд) — в составе Калужской губернии (Жиздринский уезд)
 Которская волость (Лужский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии (Лужский уезд)